Салон ( — кімната) — багатозначний термін, що може означати як поняття певного місця, що використовують з різними цілями, так і бути назвами або входити до назв поселень, кінофільмів, тощо.

Назви місць 
 Салон — літературний, художній чи політичний клуб однодумців, гурток вибраних осіб, які збираються у приватному приміщенні. Як правило при означенні цього до назви салону додається ім'я утримувача салону.
  — музичний гурток осіб, які збираються у приватному приміщенні.
 Паризький салон — всесвітньо відома, офіційна виставка творів мистецтва, що досить регулярно відбувається в Парижі, яку проводить Французька академія мистецтв.
 Осінній салон — знане об'єднання діячів мистецтв у Франції, яке існує з 1903 року.
 «Автомобільний салон» — внутрішнє приміщення автомобіля.
 «Салон транспорту» — основне внутрішнє приміщення пасажирського транспорту, виключаючи водійську кабіну.
 «Салон-магазин» — будь-який магазин з одним торговельним залом.
 Вагон-салон — спеціальний пасажирський вагон, обладнаний для поїздок важливих пасажирів — державних діячів, високопоставлених політиків, впливових бізнесменів, вищих функціонерів залізниці, тощо.
 «Салон краси» — заклад, що займається косметичним обслуговуванням.
 «Салон» — застаріла назва вітальні.

Муніципалітети 
 Салон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Салон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Салон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Салон-де-Прованс () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон.
 Салон-ла-Тур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез.

Кіно 
 Салон краси — американська кінокомедія 2005 року.
 Салон краси «Венера» — французька романтична кінокомедія 1999 року.

Термінологія мистецтва 
 Салон — епітет, що означає певні стилістичні, нерідко — кон'юнктурні тенденції у мистецтві, які вимагають запити істеблішменту — «салонний живопис», «салонна поезія», тощо.